Машенька — многозначное понятие:

 уменьшительное для имени Мария.
 «Машенька» — роман Владимира Набокова.
 «Машенька» — пьеса А. Н. Афиногенова.
 «Машенька» — фильм, снятый в 1942 году Юлием Райзманом.
 «Машенька» — фильм, снятый в 1977 году по одноимённой пьесе А. Афиногенова.
 «Машенька» — фильм, снятый в 1987 году в Великобритании, по роману Владимира Набокова.
 «Машенька» — фильм, снятый в 1991 году по роману Владимира Набокова.
 «Машенька» — мультфильм, Россия, 1992 год.
 Машенька — остров на реке Дунай, принадлежит Украине.
 «Машенька» — бытовой инсектицид на основе дзета-циперметрина и дельтаметрина.